Червонокутська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район
 Червонокутська сільська рада — Черкаська область, Жашківський район